On the Town kan syfta på:

 On the Town (musikal) – en musikal från 1944 av Leonard Bernstein
 On the Town – originaltitel på en film baserad på musikalen från 1949 se New York dansar
 A Night on the Town –  ett musikalbum av Rod Stewart släppt 1976